Día a día puede referirse a:

Programas de televisión 

 Día a día, programa ecuatoriano creado en 1998 y transmitido por Teleamazonas.
 Día a día, programa español emitido entre 1996 y 2004 en Telecinco.
 Día a Día, programa paraguayo creado en 1994 y emitido por Telefuturo.
 Día a día, programa colombiano emitido desde 1999 en Caracol Televisión.
 Día a día, programa chileno emitido entre 1998 y 2003 por Televisión Nacional de Chile.
 Día a Día, programa uruguayo emitido por VTV.

Periódicos 

 Día a Día, periódico argentino, fundado en 2005.

 Día a Día, periódico panameño.